Les déterminatifs de l'égyptien ancien sont des hiéroglyphes qui complètent les mots entièrement écrits à l'aide de phonogrammes (« alphabet égyptien » et symboles bilitères et trilitères). Leur fonction de logogramme leur permet de préciser la catégorie sémantique des mots déterminés. Non prononcés, ils permettent à l'écrit de lever l'ambiguïté entre homophones, nombreux notamment du fait que l'égyptien ne note que les consonnes. Toutefois quelques mots courants s'écrivent uniquement de manière phonétique, sans être suivis d'un déterminatif.

Levée d'ambiguïté 

|+ Exemples de déterminatifs hiéroglyphiques levant l'ambiguïté entre les homophones nfr|-- style="text-align: center"
! scope="row" style="text-align: center" | Mot
| align="center" | nfr-w-A17-Z3
| align="center" | nfr-f:r:t-B1
| align="center" | nfr-nfr-nfr-pr
| align="center" | nfr-f:r-S28
| align="center" | nfr-W22:Z2
|-
! scope="row" | Prononciation
| align="center" | nfr.w| align="center" | nfr.t| align="center" | nfr.w| align="center" | nfr| align="center" | nfr|--
! scope="row" | Pictogramme déterminatif
| enfant portant la main à sa bouche. 
| femme assise
| maison
| bande d'étoffe frangée
| cruche avec marque du pluriel
|-
! scope="row" | Catégorie lexicale indiquée
| enfant, jeune
| femme
| maison, bâtiment
| tissu, vêtement
| pot, vaisselle, boisson
|-
! scope="row" | Signification du mot
| recrues militaires
| jeune femme nubile
| fondations
| vêtement
| vin, bière
|}

|+ Exemples de déterminatifs hiéroglyphiques levant l'ambiguïté entre les homophones wn
|-
! scope="row" | Hiéroglyphes
| align="center" | wn:n-O31
| align="center" | wn:n-D54 
| align="center" | wn:n-G37 
| align="center" | wn:n-D3 
| align="center" | wn:n-N8 
|-
! scope="row" | Prononciation
| align="center" | wn
| align="center" | wn(j)
| align="center" | wn
| align="center" | wn
| align="center" | wn(y)
|-
! scope="row" | Pictogramme déterminatif
| battant de porte
| paire de jambes
| moineau
| touffe de cheveux
| soleil avec rayons
|-
! scope="row" | Catégorie lexicale indiquée
| porte, ouvrir
| mouvement
| médiocrité, insuffisance
| cheveux, tristesse, deuil
| lumière, rayonnement
|-
! scope="row" | Sens du hiéroglyphe
| ouvrir
| presser
| faute
| (devenir) chauve
| lumière
|}

Liste de déterminatifs 

|+ Principaux déterminatifs de l'égyptien hiéroglyphique, classés par code Gardiner
|--
! scope="col" | Caractère hiéroglyphique
! scope="col" | Code Gardiner
! scope="col" | Représentation
! scope="col" | Catégories lexicales
|--
| align="center" | A1
| align="center" | A1
| homme assis
| homme, personne
|--
| align="center" | A1*B1:Z2
| align="center" | A1-B1-Z2
| homme assis, femme assise, trois traits du pluriel
| peuple ?
|--
| align="center" | A2
| align="center" | A2
| homme assis portant la main à la bouche
| manger, boire, penser, ressentir, parler
|--
| align="center" | A7
| align="center" | A7
| homme assis, les bras ballants
| fatigué, faible
|--
| align="center" | A9
| align="center" | A9
| homme assis, une main sur la tête et une main appuyée sur le bas du dos
| soulever, porter
|--
| align="center" | A13
| align="center" | A13
| homme assis, les bras dans le dos
| étranger, ennemi
|--
| align="center" | A14
| align="center" | A14
| homme au sol, bras et jambes en partie repliés, tenant un bâton
| ennemi, mort
|--
| align="center" | A17
| align="center" | A17
| enfant portant la main à la bouche
| enfant, jeune
|--
| align="center" | A19
| align="center" | A19
| homme courbé appuyé sur une canne
| veil homme, vieux
|--
| align="center" | A21
| align="center" | A21
| homme debout portant un bâton
| ?
|--
| align="center" | A24
| align="center" | A24
| homme tenant un outil
| force, effort
|--
| align="center" | A28
| align="center" | A28
| homme levant les bras au-dessus de la tête
| hauteur, réjouissance
|--
| align="center" | A40
| align="center" | A40
| homme assis avec coiffe
| dieu, roi
|--
| align="center" | A41
| align="center" | A41
| 
| roi
|--
| align="center" | A42
| align="center" | A42
| 
| roi
|--
| align="center" | A30
| align="center" | A30
| homme levant les bras devant lui
| supplier
|--
| align="center" | A50
| align="center" | A50
|
| personne exaltée, les morts
|--
| align="center" | A51
| align="center" | A51
|
| personne exaltée, les morts
|--
| align="center" | A52
| align="center" | A52
|homme agenouillé tenant le flagellum
| personne exaltée, les morts
|--
| align="center" | A53
| align="center" | A53
| homme debout de profil
| momie, ressemblance, forme 
|--
| align="center" | A54
| align="center" | A54
| homme allongé
| être allongé, enterrement, mort
|--
| align="center" | A55
| align="center" | A55
| homme allongé sur un lit
| être allongé, enterrement, mort
|--
| align="center" | B1
| align="center" | B1
| femme assise
| femme
|--
| align="center" | D1
| align="center" | D1
| tête
| tête
|--
| align="center" | D3
| align="center" | D3
| touffe de cheveux
| cheveux, deuil
|--
| align="center" | D4
| align="center" | D4
| œil
| œil, voir, regarder
|--
| align="center" | D5
| align="center" | D5
| œil
| actions et conditions de l'œil
|--
| align="center" | D18
| align="center" | D18
| oreille
| oreille, audition
|--
| align="center" | D19
| align="center" | D19
| nez
| nez, odeur, dédain, joie
|--
| align="center" | D20
| align="center" | D20
| nez
| nez, odeur, dédain, joie
|--
| align="center" | D32
| align="center" | D32
|
| envelopper, étreindre 
|--
| align="center" | D38
| align="center" | D38?
| bras, avec l'avant-bras horizontal et les mains soutenant un objet
| cadeau
|--
| align="center" | D40
| align="center" | D40
| bras, avec l'avant-bras horizontal et les mains relevées
| force, effort 
|--
| align="center" | D41
| align="center" | D41
| bras, avec l'avant bras horizontal et les mains vers le bas 
| bras, plier les bras, céder
|--
| align="center" | D53
| align="center" | D53
| phallus horizontal
| phallus, procréation masculine, miction
|--
| align="center" | D54
| align="center" | D54
| paire de jambes, pieds orientés vers la gauche
| marche, course, mouvement
|--
| align="center" | D55
| align="center" | D54
| paire de jambes, pieds orientés vers la droite
| reculer
|--
| align="center" | D56
| align="center" | D56
| jambe
| jambe, pied
|--
| align="center" | E1
| align="center" | E1
|
| bétail
|--
| align="center" | F27
| align="center" | F27
| partie de mammifère (à déterminer)
| peau, mammifère
|--
| align="center" | G37
| align="center" | G37
| moineau
| mauvais, petit, faible
|--
| align="center" | G38
| align="center" | G38
| canard?
| oiseau 
|--
| align="center" | I14
| align="center" | I14
| serpent schématisé
| serpent, ver
|--
| align="center" | K5
| align="center" | K5
| poisson
| poisson
|--
| align="center" | M1
| align="center" | M1
| arbre schématisé
| arbre
|--
| align="center" | M2
| align="center" | M2
| branchage
| plante, fleur
|--
| align="center" | M3
| align="center" | M3
| branche sans feuille
| bois, arbre
|--
| align="center" | M43
| align="center" | M43
|
| vin, fruit, jardin
|--
| align="center" | N1
| align="center" | N1
| ciel schématisé
| ciel
|--
| align="center" | N2
| align="center" | N2
| 
| nuit, obscurité
|--
| align="center" | N5
| align="center" | N5
| soleil schématisé par deux cercles concentriques
| soleil, lumière, temps
|--
| align="center" | N14
| align="center" | N14
| étoile à cinq branches
| étoile
|--
| align="center" | N21
| align="center" | N21
| 
| terre
|--
| align="center" | N23
| align="center" | N23
| 
| terre irriguée
|--
| align="center" | N25
| align="center" | N25
| dunes
| désert, pays étranger
|--
| align="center" | N33C
| align="center" | N33C
| trois pierres rondes
| sable, minéraux
|--
| align="center" | N34
| align="center" | N34
|
| cuivre, bronze
|--
| align="center" | N35A
| align="center" | N35A
| vagues
| eau, liquide
|--
| align="center" | N37
| align="center" | N37
| pierre taillée en rectangle
| pierre
|--
| align="center" | O1
| align="center" | O1
| maison à une pièce schématisée en vue du dessus
| maison, bâtiment
|--
| align="center" | O31
| align="center" | O31
| battant de porte en vue du dessus
| porte, ouvrir
|--
| align="center" | O49
| align="center" | O49
| partie de bâtiment (à déterminer)
| ville, village, Égypte
|--
| align="center" | P1
| align="center" | P1
| 
| navire, navigation
|--
| align="center" | P3
| align="center" | P3
|
| barque sacrée
|--
| align="center" | P5
| align="center" | P5
| voile de navire
| air, vent, voile
|--
| align="center" | Q6
| align="center" | Q6
| malle
| boîte, cercueil
|--
| align="center" | S28
| align="center" | S28
| bande d'étoffe plissée
| tissu, vêtement
|--
| align="center" | T14
| align="center" | T14
| 
| étranger
|--
| align="center" | T31
| align="center" | T31
| couteau
| couteau, couper
|--
| align="center" | U7
| align="center" | U7
| houe schématisée
| houe, cultiver, couper
|--
| align="center" | V1
| align="center" | V1
| corde
| corde et actions reliées
|--
| align="center" | V12
| align="center" | V12
| corde reliée
| relier, document
|--
| align="center" | W10
| align="center" | W10
| tasse
| tasse
|--
| align="center" | W22
| align="center" | W22
| jarre
| jarre, vaisselle, boisson
|--
| align="center" | X4
| align="center" | X4
| 
| gâteau, offrande
|--
| align="center" | Y1
| align="center" | Y1
| rouleau de papyrus?
| livre, écrit, notion abstraite
|--
| align="center" | Y2
| align="center" | Y2
| rouleau de papyrus?
| livre, écrit, notion abstraite
|--
| align="center" | Z1
| align="center" | Z1
| trait vertical
| un, l'objet désigné
|--
| align="center" | Z2
| align="center" | Z2
| trois traits verticaux espacés horizontalement
| plusieurs, nombreux
|--
| align="center" | Z3
| align="center" | Z3
| trois traits verticaux empilés
| plusieurs, nombreux
|--
| align="center" | Z9
| align="center" | Z9
| croix (de Saint-André)
| casser, diviser, croiser
|--
| align="center" | Aa2
| align="center" | Aa2
| 
| tumeur, maladie
|--
| align="center" | Aa3
| align="center" | Aa3
|
| excrétion 
|}

Notes 

Index égyptologique
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Écriture hiéroglyphique égyptienne